Ганс Шак:
 Шак, Ганс фон (1609—1676) — датский и французский полководец немецкого происхождения, шлезвигский граф.
 Шак, Ганс Эгеде (1820—1859) — датский писатель.
 Примечания